L'edizione 1993-1994 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo tredicesimo titolo. Il campionato è iniziato il 6 agosto 1993 e si è concluso il 7 maggio 1994.

Capocannonieri del torneo sono stati Stefan Kuntz del  e Anthony Yeboah dell' con 18 reti a testa.

Stagione 

In questa edizione è l' a scattare subito davanti a tutti dopo le prime giornate, e si laurea anche campione d'inverno. Intanto però il  in gennaio ha sostituito in panchina Erich Ribbeck con Franz Beckenbauer, e dalla ventitreesima giornata passa al comando. I bavaresi chiudono poi il campionato con un punto in più del Kaiserslautern, e conquistano il titolo all'ultima giornata con la vittoria sullo . In questa stagione la Coppa di Germania viene conquistata dal , che però in campionato non va oltre l'ottavo posto.

In campo internazionale il  arriva fino alla semifinale della Coppa UEFA; è qui eliminato dai futuri vice-campioni del .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1994-1995
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1994-1995
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1994-1995
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1994-1995

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Kaiserslautern (18)
 Maggior numero di pareggi: Dinamo Dresda (14)
 Maggior numero di sconfitte: VfB Lipsia (20)
 Minor numero di vittorie: VfB Lipsia (3)
 Minor numero di pareggi: Colonia (6)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (7)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (68 gol fatti)
 Peggior attacco: VfB Lipsia (32 gol fatti)
 Miglior difesa: Kaiserslautern (36 gol subiti)
 Peggior difesa: Wattenscheid (70 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+31)
 Peggior differenza reti: VfB Lipsia (-37)
 Miglior serie positiva: Eintracht Francoforte (11, 1ª-11ª)
 Peggior serie negativa: Friburgo (5, 27ª-31ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Kaiserslautern (6, 29ª-34ª)
Partite
 Più gol (8):
Duisburg-Kaiserslautern 1-7, 10 aprile 1994
 Maggior scarto di gol (5): Bayern Monaco-Dinamo Dresda 5-0, Bayern Monaco-Norimberga 5-0, Kaiserslautern-Stoccarda 5-0, Norimberga-VfB Lipsia 5-0, Borussia Mönchengladbach-VfB Lipsia 6-1, Karlsruhe-Duisburg 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 39 gol nella 1ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 18 gol nella 19ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 4ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Bernd Heynemann (12)
 Karl-Josef Assenmacher (11)
 Hans-Peter Dellwing (11)
 Markus Merk (11)
 Aron Schmidhuber (11)
 Hartmut Strampe (11)
 Hans-Jürgen Weber (11)
 Wieland Ziller (11)
 Hermann Albrecht (10)
 Lutz-Michael Fröhlich (10)
 Manfred Amerell (9)
 Jürgen Aust (9)
 Alfons Berg (9)
 Georg Dardenne (9)
 Günther Habermann (9)
 Manfred Harder (9)
 Hans-Jürgen Kasper (9)
 Hellmut Krug (9)
 Edgar Steinborn (9)

 Bernhard Zerr (9)
 Hans-Peter Best (8)
 Volkmar Fischer (8)
 Manfred Führer (8)
 Hans Fux (8)
 Karl-Heinz Gläser (8)
 Jürgen Jansen (8)
 Michael Malbranc (8)
 Hans-Joachim Osmers (8)
 Hans Scheuerer (8)
 Manfred Schmidt (8)
 Eugen Strigel (8)
 Wolf-Günter Wiesel (8)
 Frank Fleske (3)
 Winfried Buchhart (2)
 Bernd Hauer (2)
 Roland Schäfer (2)
 Rainer Werthmann (2)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1993-1994/

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993-1994